Il singolare  del Prosperita Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jan Hájek era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato agli Internazionali BNL d'Italia 2010.

Lukáš Rosol han battuto in finale 7–5, 4–6, 7–6(4) Ivan Dodig.

Teste di serie

  Karol Beck (primo turno, ritiro per infortunio al ginocchio destro)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Jan Hernych (secondo turno)
  David Guez (primo turno)

 Adrian Ungur (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Uladzimir Ihnacik (primo turno)
 Ivan Dodig (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Prosperita Open 2010